Osoby o tym nazwisku:
 Aleksi Hämäläinen – fiński hokeista
 Eduard Hämäläinen – fiński lekkoatleta, olimpijczyk
 Helvi Hämäläinen – fińska pisarka i poetka
 Kasper Hämäläinen – fiński piłkarz 
 Niko Hämäläinen – fiński piłkarz 
 Reetta Hämäläinen – fińska lekkoatletka
 Tapio Hämäläinen – fiński aktor